Действующие чемпионки — Серена и Винус Уильямс — защитили свой титул в качестве несеянных участниц.

Призёры

Общая информация 
Сёстры Уильямс выиграли свой третий Олимпийский турнир в женском парном разряде; за карьеру они сыграли 15 матчей в этом турнире и выиграли каждую из них. До них никто не побеждал в данном соревновании более двух раз.

Серена выиграла все свои 15 матчей на Олимпиаде, а вот Винус один уступила: в 2004 году её и Чанду Рубин переиграла китайская пара Ли Тин и Сунь Тяньтянь, которые в тот год стали чемпионками.

Чешские и чехословацкие пары в третий раз сыграли в титульном матче и в третий раз уступили.

Россиянки впервые завоевали олимпийскую медаль в этом разряде. На счету сборной СССР/СНГ бронзовая медаль игр-1992, где бронзовую медаль взял дуэт Лейла Месхи / Наталья Зверева.

Посев 

<ol start="1">
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд ''(Полуфинал)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи ''(Четвертьфинал)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая ''(Финал, Серебряная медаль)

<ol start="5">
  Анжелика Кербер /  Сабина Лисицки ''(Второй раунд)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина ''(Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта /  Франческа Скьявоне ''(Второй раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

<ol start="1">
  Стефани Дюбуа /  Александра Возняк ''(Первый раунд)
  Ализе Корне /  Кристина Младенович ''(Первый раунд)
  Маргалита Чахнашвили /  Анна Татишвили ''(Первый раунд)
  Лора Робсон /  Хезер Уотсон ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Тимея Бабош /  Агнеш Савай ''(Первый раунд)
  Рушми Чакраварти /  Саня Мирза ''(Первый раунд)
  Энн Кеотавонг /  Елена Балтача ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки